Leistungskurve steht für:
 Arbeitskurve, Begriff aus dem Zeitmanagement
 Motorenleistungskurve, Verlauf von abgegebener Leistung eines Motors oder Triebwerkes, siehe Strahltriebwerk #Wirkungsprinzip
 bei Windkraftanlagen das Verhältnis von abgegebener elektrischer Leistung zur Windgeschwindigkeit, siehe Windkraftanlage #Rotorblätter

Siehe auch:
 Energieeffizienz (Maß für den Energieaufwand)

en:power curve